Sassoli ist der Familienname folgender Personen:
 David Sassoli (1956–2022), italienischer Politiker
 Dina Sassoli (1920–2008), italienische Schauspielerin
 Lorenzo Sassoli de Bianchi (* 1952), italienischer Geschäftsmann
 Pietro Sassoli (1898–1946), italienischer Filmkomponist und Dirigent